Pappus d'Alexandrie est un mathématicien grec (), qui a donné son nom :
 au théorème de Pappus,
 et au théorème de Pappus-Guldin.
 Jean Pappus est un théologien luthérien (1549-1610).
 En botanique, un pappus (ou aigrette) est une petite touffe ou un faisceau de poils ou de soies qui équipent certains akènes et permettent une dispersion optimale par le vent.